Baureihe 209 steht für:
 JR-East-Baureihe 209, japanischer Gleichstrompendlerzug des Betreibers JR East
 Mercedes-Benz Baureihe 209, Baureihe der CLK-Klasse von Mercedes-Benz
 Baureihe 209, Rangier-Wechselstromlokomotive der ČSD-Baureihe S 458.0
 Baureihe 209, umgebaute Lokomotiven der DB-Baureihe V 100